Čaja (rijeka u Rusiji), rijeka u Tomskoj oblasti u Rusiji
Čepelarska rijeka u Bugarskoj; Čaja joj je jedno od imena